Szwajcaria:
 Greyerz – niemiecka nazwa gminy Gruyères
 Greyerzbezirk – niemiecka nazwa okręgu Gruyère w kantonie Fryburg 

Osoby:
 Hans von Greyerz – szwajcarski historyk
 Peter von Greyerz – szwajcarski polityk

Inne:
 Greyerz – hrabstwo